David Stuart est un nom pouvant faire référer à :

 David Stuart (1357?-1386?),  comte de Strathearn,  comte de Caithness, important baron écossais ;
 David Stuart (1378-1402), comte de Carrick,  de Rothesay, héritier du trône d'Écosse ;
 David Stuart (1816-1868), homme politique américain ;
 David Ian Stuart (né en 1953), biologiste anglais ;
 David Stuart (né en 1965), universitaire mayaniste, professeur d'art et d'écriture méso-américains à l'Université du Texas à Austin ;
 David Stuart (né en 1965), acteur canadien.

Voir aussi